

Događaji 

 Kir Veliki napada Babilon

Rođenja

Smrti